

Osoby noszące nazwisko 
 Albert Miller – fidżyjski lekkoatleta
 Aleksander Miller – ostatni rosyjski prezydent Warszawy
 Aleksiej Miller – rosyjski ekonomista, polityk, szef Gazpromu
 Alfred Jacob Miller – amerykański malarz
 Arthur Miller – pisarz i dramaturg amerykański
 Bartosz Miller (ur. 1970) – profesor nadzwyczajny i prodziekan Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej
 Betty Miller – amerykańska aktorka
 Carlos Miller – amerykański fizjolog roślin
 Ezra Miller – amerykański aktor
 Frank Miller – amerykański autor komiksów
 Gerrit Smith Miller – biolog amerykański
 Glenn Miller – amerykański muzyk, lider orkiestry jego imienia
 Harry Arminius Miller – amerykański konstruktor samochodów wyścigowych
 Henry Miller – pisarz amerykański
 Jan Nepomucen Miller – poeta polski
 Jan Oskar Miller – kompozytor polski
 Jerzy Miller (1932-2007) – działacz społeczny, harcerz, sybirak
 Jerzy Miller – poeta polski, żołnierz AK
 Jerzy Miller – polski polityk, m.in. minister spraw wewnętrznych 2009-2011, prezes NFZ 2004 – 2006, wojewoda małopolski 2007-2009 i 2011-2015, wiceprezydent Warszawy 2006-2007
 Jewgienij Miller (1867-1939) – generał kawalerii Armii Imperium Rosyjskiego
 Józef Miller (ur. 1910) – polski lekkoatleta, biegacz
 Julian Edmund Miller – oficer kawalerii
 Karol Miller – polski malarz
 Karolina Miller – polska judoczka
 Kenneth Miller – amerykański biolog ewolucjonista
 Konstanty Miller – organizator konspiracji niepodległościowej w zaborze rosyjskim, Spisek Hildebrandta
 Krzysztof Miller – polski fotograf i fotoreporter wojenny
 Leszek Miller – polityk, premier rządu RP w latach 2001-2004
 Liam Miller – irlandzki piłkarz
 Magdalena Miller – polska judoczka
 Marcin Miller – lider i wokalista zespołu Boys
 Mieczysław Miller – pionier lotnictwa na ziemiach polskich
 Orson Knapp Miller – amerykański mykolog
 Oskar von Miller – inżynier niemiecki
 Penelope Ann Miller – amerykańska aktorka
 Philip Miller – botanik
 Rajmund Miller – lekarz medycyny i samorządowiec, poseł na Sejm VII kadencji
 Robert Miller – najmłodszy żołnierz I Brygady Legionów
 Romuald Miller – polski architekt i działacz polityczny
 Sienna Miller – amerykańska aktorka
 Stanisław Miller – oficer Legionów Polskich we Włoszech
 Stanisław Miller – generał brygady WP
 Tadeusz Miller – piosenkarz
 Tim Miller – amerykański reżyser
 Walter B. Miller – antropolog amerykański
 Wentworth Miller – amerykański aktor
 William Miller – założyciel ruchu adwentowego

Heraldyka 
 Miller – herb szlachecki
 Miller - Aichholz – austriacka szlachta
 Miller von Müllegg – austriacka szlachta
 Miller d'Altammerthal – niemiecka szlachta
 Miller de Glenlee – niemiecka szlachta
 Miller de Manderston – niemiecka szlachta
 Miller d'Oxenhoath – alzacka szlachta
 Miller von Altammerthal – niemiecka szlachta
 Miller von Lilienburg – pruska szlachta
 Miller von Michlensdorf – pruska szlachta

Miejscowości w USA 
 Miller – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Lawrence
 Miller – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Buffalo
 Miller – miasto w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Hand

Gminy w USA 
 Miller (ang. Miller Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Cleveland
 Miller (ang. Miller Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Franklin
 Miller (ang. Miller Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie La Salle
 Miller (ang. Miller Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Dearborn
 Miller (ang. Miller Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Woodbury
 Miller (ang. Miller Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Dallas
 Miller (ang. Miller Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Douglas
 Miller (ang. Miller Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Gentry
 Miller (ang. Miller Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Maries
 Miller (ang. Miller Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Marion
 Miller (ang. Miller Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Phelps
 Miller (ang. Miller Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Scotland
 Miller (ang. Miller Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Knox
 Miller (ang. Miller Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Knox
 Miller (ang. Miller Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Huntingdon
 Miller (ang. Miller Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Perry
 Miller (ang. Miller Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Hand
 Miller (ang. Miller Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Marshall

Hrabstwa w USA 
 hrabstwo Miller (ang. Miller County) – w stanie Arkansas
 hrabstwo Miller (ang. Miller County) – w stanie Georgia
 hrabstwo Miller (ang. Miller County) – w stanie Missouri